Az 1984. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 10 km-es versenyszámát február 9-én rendezték Igman-hegyvidéken. Az aranyérmet a finn Marja-Liisa Hämäläinen nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N10